Amsterdam Women’s Sevens 2014 – druga edycja wchodzącego w skład IRB Women’s Sevens World Series turnieju Amsterdam Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 16–17 maja 2014 roku na Nationaal Rugby Centrum w Amsterdamie będąc piątym, ostatnim turniejem sezonu 2013/2014.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Nationaal Rugby Centrum zawody były piątym, ostatnim turniejem sezonu 2013/2014 IRB Women’s Sevens World Series. Wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – ośmiu stałych uczestników cyklu oraz cztery zespoły, które zostały zaproszone na podstawie wyników osiągniętych w regionalnych turniejach. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez IRB w połowie kwietnia 2014 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Charakterystyki i składy zespołów.

Po pierwszym dniu niepokonane były Australijki, Nowozelandki i Angielki. W czwartym finale w tym sezonie spotkały się reprezentantki Nowej Zelandii oraz Australii i podobnie jak w Kantonie lepsze okazały się Nowozelandki pieczętując tym samym triumf w całym cyklu. Najlepiej punktującą zawodniczką turnieju została Australijka Emilee Cherry, która wraz z Nowozelandką Kayla McAlister zwyciężyła również w klasyfikacji przyłożeń z dziewięcioma.

Podobnie jak pozostałe zawody cyklu turniej był transmitowane w Internecie.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona IRB 

T5
Amsterdam Women’s Sevens
2014 w Holandii